Az Ausztrál Királyi Haditengerészet egy hajója és egy légitámaszpontja viseli az Albatross nevet.

Az első Albatross egy repülőgép-anyahajó volt. Ez volt az Ausztrál Királyi Haditengerészet első repülőgép-anyahajója.
A második Albatross az Ausztrál Királyi Haditengerészet Tengerészeti Légi Haderejének egyik légitámaszpontja Új-Dél-Wales partvidékén